Akkar, district du Nord-Liban ;
 Akkar, village du Liban près des ruines d'une forteresse appelée Akkar  ou Gibelacar par les croisés ayant donné son nom au district du Akkar ;
 Akkar, ville d'Algérie.

Note